Вікторія Азаренко була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки знялась через травму правого коліна.

Серена Вільямс виграла титул, у фіналі перемігши Ану Іванович з рахунком 6–4, 6–1.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери 
  '''Мона Бартель

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Дев'ятий кваліфаєр

Десятий кваліфаєр

Одинадцятий кваліфаєр

Дванадцятий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Western and Southern Open
Western & Southern Open 2014